801 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 801 км — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области. Код 642526.
 801 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 293647.
 801 км, он же 800 км— остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Республике Карелия, Беломорский район.

Примечания